Dagur steht für:

 Alternativbezeichnung für das Volk der Daur
 Dagur (Sprache), Sprache der Daur
 Dagur (China), Gemeinde in Qinghai, China
 Dagur (Tschad) (auch Dagour), Ort in der Provinz Salamat, Tschad

Dāgur steht für:
 Dāgur, Ort in Dehradun (Distrikt), Uttarakhand, Indien

Dagūr steht für:
 Dagūr, Ort in Sistan und Belutschistan, Iran

Siehe auch:
 Dagr
 Dagur og vika